Ханчка (немачка варијанта — -{Hantschke}-) лужичкосрпско је презиме:

 Јан Арношт Ханчка (1867—1928) био је лужичкосрпски учитељ и писац.
 Јан Јуриј Прокоп Ханчка (1731—1789) био је лужичкосрпски калуђер, лингвиста.

Лужичкосрпска презимена